Церква святого великомученика Димитрія Солунського — парафія і храм 2-го Збаразького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Новики Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
За даними Львівського шематизму, церкву вимурували у 1909 році. У 1961 році радянська влада святиню закрила. 8 листопада 1989 року храм відкрили і освятили: благочинний Збаразького району протоієрей Роман Сливка та священики Володимир Борис, Володимир Качан, Іван Огородник, Богдан Яремчук. Активну участь у цьому брали: Іван Смакула, Петро Періг, Ярослав Макух та інші парафіяни.

У селі споруджено братську могилу 14 воїнам, які загинули у 1944 році; пам'ятник воїнам-односельцям, полеглим у Другій світовій війні (1967).

Парохи 
 о. Володимир Борис (з 1989).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Новики (Тернопільський район)
Церкви Святого Димитрія Солунського
Культові споруди, побудовані 1909
засновані в Україні 1909